Сєвєродоне́цький прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Сєвєродонецьк Луганської області.

 Сєвєродонецький провулок — провулок у смт. Білокуракине Луганської області.
 Сєвєродонецький провулок — провулок у місті Харків.

Див. також 
 Сєвєродонецька вулиця

Провулки
Об'єкти, названі на честь Сєвєродонецька